Litwinki ist ein polnischer Ortsname:
 Litwinki (Kuźnica), Dorf im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien
 Litwinki (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Littfinken, Kreis Neidenburg/Stadtgemeinde Neidenburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Litwinski